Гарга:

 Населённые пункты
 Гарга — улус в Курумканском районе Бурятии.
 Гарга — деревня в Алнашском районе Удмуртии.

 Гидроним
 Гарга — река в Бурятии, левый приток Баргузина.

Персоналии
 Гарга — ведийский риши и один из самых древних астрономов Индии.